Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias (en italiano, Leopoldo di Borbone-Due Sicilie; Nápoles, 2 de julio de 1790-ibidem, 10 de marzo de 1851) fue el hijo menor del rey Fernando I de las Dos Sicilias, que no llegó a ningún trono europeo. Mantuvo una vida tranquila en Nápoles.

Biografía 

Leopoldo fue el decimoquinto hijo del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria. Nieto por vía paterna del rey Carlos III de España y de la princesa María Amalia de Sajonia, y por vía materna del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de María Teresa I de Austria. Le fue concedido el título de príncipe de Salerno, título de origen medieval del Reino de las Dos Sicilias.  

Leopoldo participó en el año 1809, con 19 años, en el fracasado intento de recuperar la parte continental del Reino de las Dos Sicilias ocupado por los franceses desde el año 1806. La expedición únicamente pudo ocupar el islote de Isquia, sin que obtuviesen mejores resultados.

Matrimonio y descendencia 

El 28 de julio de 1816 se casó en el palacio de Schönbrunn, a la edad de 26 años, con su sobrina, la archiduquesa María Clementina de Austria, hija de su hermana mayor, María Teresa de Borbón-Dos Sicilias, segunda esposa del emperador Francisco I de Austria. La pareja residió entre Nápoles y Viena, y tuvo cuatro hijos:

 una niña nacida muerta (16 de septiembre de 1819).
 María Carolina (Viena, 26 de abril de 1822-Twickenham, 6 de diciembre de 1869), se casó con el príncipe Enrique de Orleans.
 Luis (Viena, 19 de julio de 1824-7 de agosto de 1824).
 una niña nacida muerta (5 de febrero de 1829).

En 1827 conoció a la famosa bailarina Fanny Elssler, con quien empezaría un romance extramarital. De esta relación nació un hijo:

 Franz Elssler (1828-1873), fallecido por suicidio.

Muerte 
El príncipe de Salerno murió el 10 de marzo de 1851, a la edad de 61 años, en Nápoles. Está enterrado en la Basílica de Santa Clara, en Nápoles.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 Príncipe Real de las Dos Sicilias.
 Príncipe de Salerno.

Órdenes

Caballero de la Orden de San Jenaro.
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando y del Mérito.
 Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. 
 Gran prefecto.
 Caballero gran cruz.
 Caballero gran cruz de la Real Orden Militar de San Jorge de la Reunión.

Extranjeras 
 6 de febrero de 1802: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 1802: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
 1810: Caballero de la Orden del Espíritu Santo. ( Reino de Francia)
 1810: Caballero de la Orden de San Miguel. ( Reino de Francia)
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. ()

Empleos 
 Coronel general, inspector y comandante general de la Guardia Real del Reino de las Dos Sicilias.
 Comandante en jefe de la Guardia interna de Seguridad del Reino de las Dos Sicilias.
 Propietario del Regimiento de infantería Nº22  (Ilírico) del Ejército Imperial y Real. ()

Ancestros

Referencias 

Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Militar de San Jorge de la Reunión
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Príncipes de Nápoles
Príncipes de Sicilia
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles